Welcome 2 America bezeichnet:

 Welcome to America (Album), ein Musikalbum des Rappers Schoolly D aus dem Jahr 1994
 Welcome to America (Lied), ein Lied des Rappers Schoolly D aus dem Jahr 1994
 Welcome 2 America (Album), ein postum erschienenes Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2021
 Welcome 2 America (Lied), ein postum erschienenes Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2021